Big Trouble (1986), een film van John Cassavetes
Big Trouble (2002), een film van Barry Sonnenfeld